53-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 5 по 25 червня 1984 року.

Загальна інформація про турнір 

Фінальний турнір чемпіонату України 1984 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів. Учасники турніру вели боротьбу не тільки за звання чемпіона республіки, а також за 4 путівки у всесоюзні відбірні турніри.

В турнірі було представлено декілька поколінь шахістів, серед яких 50-річний гросмейстер Ігор Платонов, а також група молоді — юні майстри Мороз, Фадєєв та Сергіїв, кандидати у майстри Юрій Круппа та 15-річний Василь Іванчук.

Переможцем чемпіонату став 25-річний представник Харкова Михайло Гуревич, який, набравши 10½ очок та не програвши жодної партії, випередив срібного призера Володимира Маланюка на 1 очко.
Третє — четверте місця розділили між собою одесити Віктор Москаленко та Микола Легкий (по 9 очок).
5 — 7 місця розділили Юрій Круппа, Олександр Мороз та Леонід Зайд. В такому порядку їх розставив коефіцієнт Бергера, і таким чином Ю.Круппа завоював 4-у путівку у всесоюзний відбірний турнір (В.Маланюк потрапив туди за результатами виступів у 1983 році).

Зі 120 зіграних на турнірі партій  — 58 закінчилися перемогою однієї зі сторін (48,3%), внічию завершилися 62 партії.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Література 
 «64» — щотижневий додаток до газети «Советский спорт» № 20/1984 стор.19-20
 «Шахматы» (Рига) № 21/1984 стор.4-5

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Партії чемпіонату
 Таблиця чемпіонату 

1984 у шахах
1984 в українському спорті
1984 у Києві
Червень 1984
Чемпіонати УРСР із шахів